Austria:
 Mürzzuschlag – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag
 Mürzzuschlag – stacja kolejowa w Mürzzuschlag
 Mürzzuschlag – dawny powiat

Inne:
 Bruck-Mürzzuschlag – powiat w kraju związkowym Styria